Tebanga (Tebwanga) ist der Name folgender Orte in Kiribati:
 Tebanga (Abaiang)
 Tebanga Village (Abemama)
 Tebanga (Maiana)